Маляка:

 Маляка, Дмитрий Сергеевич (род. 1990) — российский футболист.
 Маляка, Сергей Иванович (1967—2012) — советский и российский футболист.